The Soft Machine peut faire référence à :

Littérature
 La Machine Molle (The soft machine), un roman de William S. Burroughs publié en 1961.

Musique
Soft Machine, un groupe de rock britannique formé en 1966, pionnier dans le psychédélisme et dont le nom est inspiré de l'ouvrage de William S. Burroughs: The Soft Machine.
The Soft Machine, le premier album studio du groupe Soft Machine, sorti en 1968.
The Soft Machine, le  studio du chanteur Ozark Henry, sorti en 2006.